Tamana, città del Giappone,
 Tamana, villaggio delle isole Wallis e Futuna
 Tamana, isola delle Kiribati